Кит Лэ́нгфорд (, род.  в Форт-Уэрте, Техас) — американский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
С 2001 по 2005 год выступал за команду Университета Канзаса в NCAA. С 2005 года провёл 71 игру в Лиге развития НБА, больше всего игр повёл за «Остин Торос». Лэнгфорд провёл 2 игры за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне 2007/2008, набрал 2 очка и сделал 2 подбора. В этом же сезоне выступал за итальянский клуб «Бьелла» в чемпионате Италии.

В сезоне 2008/2009 выступал за итальянский клуб Виртус из Болоньи. В составе «Виртуса» Лэнгфорд выиграл третий по значимости турнир в Европе — Кубок вызова ФИБА и был назван MVP Финала четырёх. В июле 2009 года подписал двухлетний контракт на 2,6 млн. долларов с клубом «Химки» из Московской области.

Достижения 
 Обладатель Кубка вызова ФИБА 2008—2009.
 Финалист Кубка Италии по баскетболу 2009.
 Серебряный призёр чемпионата России: 2009/2010.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 NBA.com Profile
 NBA D-League Profile
 NBDL Statistics
 Euroleague.net Profile
 Профиль на сайте БК «Химки»

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки БК «Ваноли»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Бьелла»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК УНИКС
Игроки «Шэньчжэнь Авиаторс»
Игроки БК «Маккаби» Ришон-ле-Цион
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки сборной США по баскетболу